Herr och fru Stockholm is een Zweedse stomme film uit 1920, waar Greta Garbo haar filmdebuut in maakte.

Zweedse film
Stomme film
Film uit 1920